Зи́нгер (, , , , ) — еврейская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Зингер, Авром (1864—1920) — еврейский (идиш) прозаик.
 Зингер, Айзек (1811—1875) — американский изобретатель и промышленник.
 Зингер, Алик Рубинович — советский и американский модельер.
 Зингер, Виктор Александрович (1941—2013) — советский хоккеист, вратарь, тренер.
 Зингер, Виннаретта (1865—1943) — художник, органист, меценат.
 Зингер, Гали-Дана (род. 1962) — израильская поэтесса.
 Зингер, Евгений Максимович — советский и российский полярный исследователь.
 Зингер, Изадор (1924—2021) — американский математик.
 Зингер, Исроэл-Иешуа (1893—1944) — польский и американский еврейский писатель (писал на идише).
 Зингер, Итамар (1946—2012) — израильский археолог, специалист по древностям Ближнего Востока, Анатолии и Кавказа.
 Зингер, Курт (ум. 1944) — немецкий музыковед и невролог, глава Культурной ассоциации немецких евреев в годы нацизма.
 Зингер, Леонид Семёнович (1921—1991) — советский искусствовед.
 Зингер, Некод (род. 1962) — израильский художник, писатель, переводчик.
 Зингер, Олег Александрович (1909—1997) — немецкий художник.
 Зингер, Отто (1833—1894) — немецкий дирижёр, композитор.
 Зингер (младший), Отто (1863—1931) — немецкий композитор.
 Зингер, Пауль (1844—1911) — немецкий социал-демократ.
 Зингер, Роберт (род. 1956) — израильский чиновник.
 Зингер, Рольф (1906—1994) — учёный-миколог.
 Зингер, Рубин (род. 1978 или 1979) — американский модельер.
 Зингер, Хайке (род. 1964) — немецкая гребчиха-байдарочница.
 Зингер, Ханс (1910—2006) — немецко-британский экономист, один из авторов «тезиса Пребиша-Зингера».
 Зингер, Эдмунд (1830—1912) — немецкий скрипач.
 Зингер, Эрнё (1891—1980) — настоящее имя Эрнё Герё, лидера Венгерской партии труда (1956).

 Башевис-Зингер, Исаак (при рождении Ицхок Зингер, 1904—1991) — американский еврейский писатель (писал на идише).
 Сигети, Йожеф (при рождении Зингер; 1892—1973) — венгерский и американский скрипач.

Другое 
 «Зингер» — американская корпорация.
 Zinger («Живчик») — продукция сети быстрого питания KFC.

См. также 
 Дом Зингера
 Зингер-билдинг